Запольцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Запольцы — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Запольцы — деревня в Юрьянском районе Кировской области.